Филипково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Филипково — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Филипково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Филипково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.